Órvilos Óros kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Stŭrgach, bergskedja, 
 Slavjanka (bergskedja), Blagoevgrad, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar